Влади́мир Сергеевич Петро́в:
 Петров, Владимир Сергеевич (род. 1946) — советский и российский актёр, театральный режиссёр.
 Петров, Владимир Сергеевич (1892—1943) — советский военный железнодорожник, Герой Социалистического Труда.